Большое Святое (Святое Дедовское) — проточное озеро в северо-западной части Навашинского городского округа Нижегородской области. Относится к бассейну реки Тёша. Региональный памятник природы, охраняется государством с 1976 года.

 Вода в озере очень чистая и прозрачная.

Происхождение 
Озеро образовалось на месте карстового провала.

Легенды 
По одной из легенд, на месте озера существовало богатое торговое село Русаки с монастырём. После провала из монастыря всплыли иконы.

Примечания 

Бассейн Тёши
Озёра Нижегородской области
Памятники природы Нижегородской области
Городской округ Навашинский